Bibi Blocksberg steht für:
 Bibi Blocksberg, Kinderhörspielserie
 Bibi Blocksberg/Episodenliste, Episodenliste zur Serie
 Bibi Blocksberg (Film), deutscher Film von Hermine Huntgeburth (2002)

Siehe auch:
 Bibi & Tina